Amsterdam bij nacht (1924), Nederlandse stomme film uit 1924.
Amsterdam bij nacht (1937), Nederlandse film uit 1937.